

Підляшшя 
 Лузки () — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Лузки () — село в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства

 Лузки () — село в східній Польщі, (Люблінське воєводство, повіт — Бяла-Подляска (Біла-Підляська), гміна — Дрелюв)

Див. також 
 Лужки